Звежинец (польск. Zwierzyniec) — многозначный термин.

 Звежинец — гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Замойский повят, Люблинское воеводство. 
 Звежинец — город в Польше, входит в Люблинское воеводство, Замойский повят. 
  — марка польского пива.
  — польская телепередача шедшая с 1968 по 1988 год на TVP1.